Arkansas hace referencia a varios artículos:

Lugares en Estados Unidos
 Río Arkansas
 Puesto de Arkansas, lugar histórico en el estado homónimo;
 Universidad de Arkansas, en el estado homónimo;
Divisiones administrativas 
 Arkansas, estado;
 Condado de Arkansas, en el estado homónimo;
 Municipio de Arkansas, en el condado y estado homónimos;
 Arkansas City (Arkansas)
 Arkansas City (Kansas)

Además
 Quapaw, tribu también llamada arkansa o arkansas;
 USS Arkansas''', buques de la Armada estadounidense;